

Hydronyme 
 La Sormonne, rivière française du département des Ardennes

Toponyme 
 Sormonne, commune française du département des Ardennes